Varzeani – abitanti di Várzea (Rio Grande do Norte)
Varzeani – abitanti di Várzea da Roça